Superligaen 2012-13 er den 23. sæson af den danske superliga siden oprettelsen. Den styres af Superligaen A/S og DBU, og indledes 15. juli 2012 og afsluttes 20. maj 2013.

Deltagere

Kort over deltagere

Nedrykkede hold 
De følgende hold var rykket ud af Superligaen sæsonen forinden:

 HB Køge
 Lyngby BK

Klubinformationer 
(pr. 3. marts 2012)

Stilling

Resultater 
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.

<small>Opdateret:  http://www.superliga.dk/

Spillerpræstationer 

I denne tabel er angivet, hvor mange minutter hver spiller har været på banen. Skrå skrift for indskiftede spillere.
Et nul = siddet på bænken hele kampen. En streg = ikke udtaget.
Gul angiver en advarsel, rød en direkte udvisning, orange = 2 gule, blå = karantæne. S = solgt spiller.

Topscorerliste 

(Opdateret d. 20. maj 2013)

Eksterne henvisninger 
 Superligaens officielle hjemmeside

Fodnoter 

2012-13
Fodboldsæson 2012-13